Hans Lindholm er navnet på flere personer:
 Hans Lindholm (søofficer) – dansk søofficer (1757-1821)
 Hans Lindholm (politiker) – dansk skolelærer og politiker (1814-1893)